The Perry Bible Fellowship, tira còmica que es publica als Estats Units
 Pretty Boy Floyd, lladre de bancs històric dels Estats Units
 pbf també és el codi ISO 639-3 del popoloca Coyotepec, llengua popoloca parlada a l'estat de Puebla, a Mèxic